Gagik Poġosyan – calciatore armeno
 Goṙ Poġosyan – calciatore armeno
 Ġowkas Poġosyan – calciatore armeno
 Valter Poġosyan – ex calciatore armeno
 Vardan Poġosyan – calciatore armeno